Narmada District kan syfta på följande platser:

Indien 

 Narmada (distrikt i Indien), Gujarat,

Indonesien 

 Narmada District (Indonesien), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar